Merceditas puede referirse a:

 Mercedes Tomasa San Martín y Escalada, también conocida como Merceditas, hija del General José de San Martín.
 Merceditas, canción folclórica argentina.
 Merceditas, un tipo de zapato abierto.
 Batey Central Mercedita, localidad cubana.
 Estación Merceditas, estación ferroviaria de la provincia de Santa Fe, Argentina.